Чемпіонат Мальти з футболу 2005—2006 — 91-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул вдруге здобула Біркіркара.

Учасники

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гіберніанс взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Мальти 2005—2006.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2005—2006
Мальта
Мальта
2005 у Мальті
2006 у Мальті